Антонюк Максим Антонович — радянський воєначальник
 Антонюк Максим Михайлович — молдовський футболіст